Vann ist der Name folgender Personen:

Als Familienname:
 Amirah Vann (* 1978 oder 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Christian Vann (* 1974), britischer Autorennfahrer
 David Vann (* 1966), US-amerikanischer Autor
 Erwin Vann (* 1963), belgischer Jazzmusiker
 Kevin Vann (* 1951), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Orange in California
 Marc Vann (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Stanley Vann (1910–2010), britischer Komponist, Organist und Chorleiter

Als Vorname:
 Vann Molyvann (1926–2017), Architekt
 Vann Nath (1946–2011), kambodschanischer Maler, Überlebender des Foltergefängnisses Tuol Sleng

Sonstiges:
 Vann Peak, Berggipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Van
 Vanne (Begriffsklärung)
 Vannes (Begriffsklärung)
 Wann (Begriffsklärung)